Лимонник:
 Лимонник — род листопадных или вечнозелёных растений семейства Лимонниковые.
 Лимонник — Номафила прямая () — аквариумное растение семейства Акантовые.
 Лимонник — он же лимонная трава, он же Цимбопогон

Топоним 
 Лимонник — станция Дальневосточной железной дороги, Приморский край, линия Сибирцево — Новочугуевка.
 Лимонники — село в Красноармейском районе Приморского края.